Hilse ist der Familienname von:

 Karsten Hilse (* 1964), deutscher Politiker
 Kurt Hilse (* 1928), deutscher Molekularbiologe und Hochschullehrer
 Peter Hilse (* 1962), deutscher Radrennfahrer
 Torsten Hilse (* 1955), deutscher Politiker
 Werner Hilse (* 1952), deutscher Agrarfunktionär